

Presentación previa 
Alex Kuznetsov y Mischa Zverev son los campeones defensores, pero Zverev decidió no participar en esta edición.

Kuznetsov participó junto a Denys Molchanov pero cayeron derrotados ante los eventuales campeones Samuel Groth  y John-Patrick Smith en semifinales. Estos últimos derrotaron en la final a la pareja formada por Carsten Ball y Peter Polansky.

Cabeza de serie 

  'Samuel Groth /  John-Patrick Smith (Campeones)
  Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (Semifinales)

<li>  Rik de Voest /  Rajeev Ram (Cuartos de final)
<li>  James Cluskey /  Maximilian Neuchrist (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Knoxville 2013